Église Saint-Corneille-et-Saint-Cyprien peut désigner :
 l'église Saint-Corneille-et-Saint-Cyprien de Laon (Aisne)
 l'église Saint-Corneille-et-Saint-Cyprien d'Hary (Aisne)
 l'église Saint-Corneille-et-Saint-Cyprien de La Baconnière (Mayenne)